

Persone 
 Elisabeth Mann Borgese (1918-2002) – scrittrice tedesca naturalizzata statunitense
 Giuseppe Antonio Borgese (1882-1952) – giornalista e scrittore italiano
 Leonardo Borgese, noto anche con lo pseudonimo di Polignoto (1904-1986) – scrittore, critico d'arte e pittore italiano
 Maria Borgese (1965) – danzatrice italiana
 Maria Freschi Borgese, nata Maria Freschi, nota anche con lo pseudonimo di Erinni (1881-1947) – scrittrice e poetessa italiana
 Salvatore Borgese (1937) – attore e stuntman italiano

Altro 
 borgese – cultivar di olivo calabrese
 Casa Mann Borgese – dimora signorile presso Forte dei Marmi, in Toscana

Pagine correlate
 Borges
 Borghese
 Borgesi